Ала́-Арча́:

 Ала-Арча — природный национальный парк в Киргизии, расположен неподалёку от Бишкека на северном склоне Киргизского хребта.
 Ала-Арча — река в Киргизии, приток реки Чу. Ала-Арча — государственная резиденция президента Кыргызстана.

 См. также 
 Ала
 Арча